Marchwitza ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Marchwitza (1890–1965), deutscher Arbeiterdichter, Schriftsteller und Kommunist
 Hilde Marchwitza (1900–1961), deutsche Übersetzerin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus